Села:
 Драганівка — Тернопільська область, Тернопільський район
 Драганівка — Хмельницька область, Чемеровецький район